Bieg na 800 metrów kobiet – jedna z konkurencji biegowych rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy na Letzigrund Stadion w Zurychu. Tytułu wywalczonego sprzed dwóch lat w Göteborgu broniła Brytyjka Lynsey Sharp.

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekord Europy, najlepsze osiągnięcie na Starym Kontynencie, a także najlepszy rezultat na świecie i w Europie w sezonie 2014 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Listy europejskie 
Tabela przedstawia 10 najlepszych wyników uzyskanych w sezonie 2014 przez europejskie lekkoatletki przed rozpoczęciem mistrzostw.

Terminarz

Rezultaty

Eliminacje 
 Awans: 3 najszybszych z każdego biegu (Q)+4 przegranych z najlepszymi czasami (q).

Półfinały 
 Awans: 3 najszybszych z każdego biegu (Q)+2 przegranych z najlepszymi czasami (q).

Finał

Uwagi

Bibliografia 
 

Bieg na 800 m kobiet